Granarolo – gruppo alimentare italiano che produce latte, yogurt, panna e formaggio, fondato nel 1957 a Bologna
 Granarolo dell'Emilia – comune in città metropolitana di Bologna
 Granarolo – frazione di Faenza in provincia di Ravenna
 Granarolo – quartiere di Genova